Bristow Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bristow Township (Arkansas)
 Bristow Township (Nebraska)
 Bristow Township (Oklahoma)